El término almáciga puede hacer referencia a: 

Almáciga, semillero.
Almáciga, un tipo de resina.
Almáciga, caserío de Anaga en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Almáciga, nombre común de la planta '''Pistacia lentiscus.
Especie de martillo

Arabismos